Серо Бола има више значења:

 Серо Бола (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серо Бола (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бола (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Бола (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Бола (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Бола (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Бола (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику